Callanan ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Callanan (* 1949), irischer Politiker
 John Callanan (1910–1982), irischer Politiker
 Martin Callanan (* 1961), britischer Politiker
 Peter Callanan (1935–2009), irischer Politiker